Мислав Оршич (; ) — хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Саутгемптон» и национальной сборной Хорватии.

Клубная карьера 
Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Кустошия» (Загреб) и «Интер» (Запрешич).

Во взрослом футболе дебютировал в 2009 за «Интер» (Запрешич), в которой провел четыре сезона, приняв участие в 90 матчах чемпионата Хорватии. Большинство времени, проведенного в составе запрешичского клуба, был основным игроком команды, а в последнем сезоне 2012/13 стал лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов в 33 играх.

Летом 2013 года перешел в итальянскую «Специю», но в новой команде не был основным игроком, сыграв лишь 9 игр в Серии B сезона 2013/14. Вернулся на родину в клуб «Риека», которая отдала игрока в аренду до конца 2014 года в словенский «Целе», а в феврале 2015 вновь на правах аренды перешел в южнокорейский «Чоннам Дрэгонз». В течение сезона 2015 забил 9 мячей за 33 игры в Кей-лиге и в итоге «драконы» выкупили контракт за 750 000 € в январе 2016 года, из-за чего игрок так и не провел ни одну игру за «Риеку». В дальнейшем хорват провел ещё полгода в «Дрэгонз», где он сыграл ещё 16 игр и забил 5 голов, а вторую половину сезона 2016 играл в китайской Суперлиге за «Чанчунь Ятай», забив дважды за 14 матчей.

В январе 2017 он вернулся в Кей-лигу, подписав контракт с клубом «Ульсан Хёндэ», где провел полтора года. Летом 2018 вернулся на родину, став игроком столичного «Динамо». 18 сентября 2019 года Оршич сделал хет-трик в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов против «Аталанты». 18 марта 2021 года оформил хет-трик в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэм Хотспур», который позволил команде впервые в истории дойти до четвертьфинала в данном турнире. Кроме того, благодаря хет-трику, его показатель в 17 забитых голов в еврокубковых турнирах сделал его лучшим бомбардиром загребского клуба в истории, превзойдя легенд команды Игора Цвитановича и Славена Замбату.

Статистика

Достижения 

 «Ульсан Хёндэ»
 Обладатель Кубка Южной Кореи: 2017

 «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии: 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Хорватии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2019, 2022

 Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Саутгемптон»